SJZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Jorge Island (Portogallo - Azzorre)